

Film 
 Metamorphosis – film del 1914 prodotto dall'American Film Manufacturing Company
 Metamorphosis – film del 1989 diretto da George Eastman
 Larva (Metamorphosis) – film per la televisione del 2005 diretto da Tim Cox
 Metamorphosis – film del 2007 diretto da Jenö Hodi
 Metamorphosis: The Alien Factor – film del 1990 diretto da Glenn Takajian

Musica
 Metamorphosis – album degli Circle of Dust del 1993
 Metamorphosis – album dei Clan of Xymox del 1992
 Metamorphosis – album dei Culture Beat del 1998
 Metamorphosis – album di Hilary Duff del 2003
 Metamorphosis – album degli Iron Butterfly del 1970 
 Metamorphosis – album dei Papa Roach del 2009
 Metamorphosis – album dei The Rolling Stones del 1975 
 Metamorphosis – album di Tullio De Piscopo e Oscar Rocchi del 1981
 Metamorphosis – album degli Ulver del 1999
 Metamorphosis – album dei World Saxophone Quartet del 1991
 Metamorphosis – EP degli Arachnes del 1998
 Metamorphosis – EP degli Stigma del 2003
 Metamorphosis – album di Alessandra Celletti del 2005
 Janet Jackson: Metamorphosis – residency show di Janet Jackson del 2019

Altro 
 Metamorphosis – romanzo di John Russell Fearn
 Metamorphosis – albo a fumetti di Editoriale Aurea del 2012-2013
Metamorphosis – manga hentai di Shindo L. del 2013-2016

Pagine correlate 
Metamorfosi